



Селище міського типу
Андреєвка Солнечногорський район Московська область

Села
Андреєвка Баганський район Новосибірська область
Андреєвка Єкатеринівський район Саратовська область
Андреєвка Івановський район Амурська область
Андреєвка Ілішевський район Республіка Башкортостан 
Андреєвка Каменський район Пензенська область
Андреєвка Касторенський район Курська область
Андреєвка Кемеровський район Кемеровська область
Андреєвка Куркинський район Тульська область
Андреєвка Курманаєвський район Оренбурзька область
Андреєвка Нижньодівицький район Воронізька область
Андреєвка Нижньодівицький район Ульяновська область
Андреєвка Омський район Омська область
Андреєвка Оханський район Пермська область
Андреєвка Подгоренський район Воронізька область
Андреєвка Саргатський район Омська область
Андреєвка Сергацький район Нижньогородська область
Андреєвка Сосновський район Тамбовська область
Андреєвка Суражський район Брянська область
Андреєвка Хасанський район Приморський край
Андреєвка Чердаклинський район Ульяновська область
Андреєвка Чернянський район Білгородська область

Див. також 
 Андріївка